

Хорамали — присілок, Цівільський район, Чувашія
 Хорамали — присілок, Ядрінський район, Чувашія